Nectosaurus est un genre éteint de « reptiles » marins thalattosauriens de la super-famille des Thalattosauroidea. Il a vécu au Trias supérieur sur la côte est de l'actuel océan Pacifique. Les spécimens de Nectosaurus ont été trouvés en Californie parmi la faune fossile de vertébrés des calcaires d'Hosselkus du comté de Shasta.

Il en existe une seule espèce connue à ce jour : Nectosaurus halius.

Description 
Nectosaurus est connu à partir de restes fragmentaires. L'holotype, référencé UCMP 9124, est un squelette incomplet incluant les vertèbres, l'humérus, le coracoïde, le cubitus, le radius, une partie du crâne et des mandibules. Basé sur la position des vomers, la forme générale des prémaxillaires a été inférée pour être celle d'un rostrum d'accrochage considérablement descendant, descendant à un angle vertical. Ce trait est également connu chez Hescheleria ainsi qu'un spécimen attribué à Paralonectes en 1993. Nectosaurus avait aussi des dents pointues, en forme d'aiguille (surtout à l'avant du maxillaire) et une mandibule avec un processus coronoïde très haut et pointu. Comme les autres thalattosauriens, les vomers et les ptérygoïdes portaient aussi des dents.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Diapside du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1905